Osina (gemeente), een landgemeente en maakt deel uit van powiat Goleniowski
 Osina (Bulgarije), een dorp in het zuidwesten van Bulgarije
 Osina (powiat Bełchatowski), een plaats in het Poolse district Bełchatowski, woiwodschap Łódź
 Osina (powiat Goleniowski), een plaats in het Poolse district Goleniowski, woiwodschap West-Pommeren
 Osina (powiat Lubelski), een plaats in het Poolse district Lubelski, woiwodschap Lublin
 Osina (powiat Myśliborski), een plaats in het Poolse district Myśliborski, woiwodschap West-Pommeren